Krenzke ist der Familienname von:
 Hans-Joachim Krenzke (* 1946 in Magdeburg), deutscher Journalist, Heimatforscher, Publizist und Autor
 Andreas Krenzke (* 1971 in Ost-Berlin; Pseudonym Spider), deutscher Schriftsteller und Autor